Сезон 2012/2013 стал для Манчестер Сити 118-м в истории клуба и 11-м подряд в Премьер-лиге. Команда не смогла удержать чемпионство. Результаты команды стали хуже по сравнению с предыдущим сезоном. Клуб занял последнее место в группе Лиги чемпионов  и вылетел из Кубка лиги на первом же этапе, потерпев поражение от ФК Астон Вилла.

Из трофеев удалось взять только Суперкубок Англии, обыграв ФК Челси.

Не дожидаясь конца сезона, команду покинул главный тренер, Роберто Манчини, который привел ее в сезоне 2011/2012 к первому чемпионству за последние 44 года . Оставшиеся два матча команда сыграла под руководством Брайана Кидда. Горожане так и не смогли взять кубок Лиги Чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

61.950.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

24.300.000

Зима 

20.000.000

Общие убытки:61.950.000

Общая прибыль:44.300.000

Разница:17.650.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»